Helmut Draxler ist der Name folgender Personen:

* Helmut Draxler (Kunsthistoriker) (* 1956), österreichischer Kunsthistoriker, Hochschullehrer und Kurator
 Helmut Draxler (Manager) (* 1950), österreichischer Industriemanager